Osoby o tym nazwisku:
 Abbie Faria – postać fikcyjna z powieści Aleksandra Dumasa Hrabia Monte Christo
 J. Faria – portugalski rugbysta
 José Faria – brazylijski piłkarz
 José Inácio Faria – portugalski prawnik i polityk
 Marcelo Faria – brazylijski aktor telewizyjny i teatralny
 Pedro Lynce Faria – portugalski rugbysta
 Reita Faria – indyjska miss
 Rui Faria – portugalski trener